Ше́рах (Šěrach ) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 
 Шерах, Корла Богухвал (1764—1836) — издатель первого в истории журнала на верхнелужицком языке «Mesačne pismo k rozwučenju a wokřewjenju».
 Шерах, Петр (1656—1727) — лютеранский священник и общественный деятель.
 Шерах, Петр Элиас (1742—1795) — лужицкий книгоиздатель.

См. также 
 Ширах